Svatý Ivan může označovat:
 svatý Ivan – český poustevník, který dle legendy žil v místě vsi Svatý Jan pod Skalou
 svatý Ivan Rilský – poustevník a patron Bulharska
svatý Ivan Alexandrovič Kočurov – protojerej ruské pravoslavné církve, mučedník komunistického režimu
svatý Ivan Michajlovič Kovšarov – ruský právník a mučedník 
svatý Ivan Alexejevič Kastorskij – ruský diakon a mučedník 
svatý Ivan Pavlovič Perebaskin – ruský mučedník 
svatý Ivan Jemeljanovič Prigorovskij – ruský jerej a mučedník 
svatý Ivan Lvovič Pankov – ruský jerej a mučedník 
 Svatý Ivan (ostrov) – bulharský ostrov v Černém moři
Sveti Ivan Zelina – město v Chorvatsku
Sveti Ivan Žabno – opčina v Chorvatsku

Související články 
 svatý Jan – varianta jména Jan
 Ivan